

Toponyme 

 
 Marton est un village du Cheshire
 Marton est un village du Lincolnshire
 Marton est un borough de rugby du Warwickshire
 Marton is a village du Wiltshire
 Marton est un district de Blackpool
 Marton est un village de la banlieue de Middlesbrough
 Marton est un village du North Yorkshire
 Marton-le-Moor est un village du North Yorkshire
 Marton est un village de Cumbria
 Long Marton est une paroisse de Eden en Cumbria
 
 Marton est une ville de la région de Manawatu-Wanganui

Prénom 
Marton est également l'équivalent hongrois du prénom Martin :
 Marton Csokas, acteur
 Márton Gulyás (1986-), artiste et militant politique hongrois.

Patronyme 

 Andrew Marton, acteur
 Anita Marton, lanceuse du poids hongroise
 Anna Márton, escrimeuse hongroise
 Carmen Marton, taekwondoïste australienne
 Caroline Marton, taekwondoïste australienne
 Edvin Marton, compositeur et violoniste
 Éva Marton, soprano
 Jack Marton, taekwondoïste australien
 Katalin Marton (1941-2019), mathématicienne hongroise, spécialiste de la théorie de l'information
 Lajos Marton, résistant hongrois, devenu anti-gaulliste en France.
 Lajos Marton (1891-1952), peintre hongrois.
 Lisette Marton (1872-?), cycliste de compétition française.
Scarlett Marton (1951-), philosophe brésilienne.